Launay est un nom propre français qui vient de l'aulnaie, qui signifie littéralement « lieu planté d'aulnes ».

Nom de famille 

 Famille de Launay, ancienne famille de la noblesse du comté de Flandre
 Du  au 
Jean Abraham (milieu  - après 1600), arpenteur et mathématicien français, est « dit Launay » dans le titre de son ouvrage L'Arithmétique, arpentage universel, publié en 1605.
 Jehan de Launay (vers 1340-1381), homme de guerre flamand issu de la famille de Launay ;
 Pierre Boaistuau (v.1500-1566), homme de lettres français, aussi appelé Pierre Launay, sieur de Launey à Nantes ;
Claude de Launay-Razilly (v. 1593-1654), gouverneur de l'Acadie de 1636 à 1638 ;
 
Marguerite de Launay, baronne de Staal (1693-1750), femme de lettres française ;
Jean-Baptiste Le Corgne de Launay (1724-1804), ecclésiastique français ;
 Nicolas de Launay (1739-1792), graveur français ;
 Robert de Launay (1749-1814), graveur français, frère du précédent ;
 Bernard-René Jourdan de Launay (1740-1789), gouverneur de la Bastille ;
Athanase Veau de Launay (1751-1814), homme politique et écrivain français ;
Louis-Alexandre de Launay, comte d'Antraigues (1753-1812), diplomate et agent secret français ;
 
Jean Aulay de Launay (1765-1841), général français ;
 Jean-Baptiste Launay (1768-1827), militaire et scientifique, fondeur de métaux;
Pierre-Marie Le Provost de Launay (1785-1847), homme politique français ;
Claudio Gabriele de Launay (1786-1850) homme politique du royaume de Sardaigne ;
Sébastien Couanier de Launay (1821-1894) chanoine et historien français ;
Alphonse de Launay (1822-1891), homme de lettres français ;
Auguste Le Provost de Launay (1823-1886), homme politique français ;
Alphonse de Launay (1827-1906), photographe français ;
Louis Le Provost de Launay (1850-1912), homme politique français ;
Adrien Launay (1853-1927), religieux, archiviste et historien français ;
Fernand de Launay (1855-1904), peintre français, fils d'Alphonse ;
Adolphe de Launay (1854-1927), homme politique français, député de l'Aube :
Louis de Launay (1860-1938), géologue français ;
Gaston Le Provost de Launay (1874-1957), homme politique français ;
Rachel Launay (1875-1933), actrice française ;
Fabien Launay (1877-1904), artiste français ;
 
Pierre-Jean Launay (1900-1982), écrivain français ;
Clément Launay (1901-1992), médecin français ;
Denise Launay (1906-1993), organiste et musicologue française ;
Odette Launay (1909-2004), femme politique française ;
Paule Launay (1911-1986), actrice française ;
Michel Launay (né en 1943), scénographe français ;
Marc de Launay (né en 1949), philosophe et traducteur français ;
Jean Launay (né en 1952), homme politique français ;
Florence Launay (née en 1956), musicologue et artiste lyrique française ;
Nick Launay (né en 1960), producteur de musique britannique ;
Samuel Launay (né en 1981), athlète français ;
Mickaël Launay (né en 1984), mathématicien, vidéaste et vulgarisateur français.

Pseudonyme 

 Charles de Launay ou Vicomte de Launay, pseudonymes de Delphine Gay (1804-1855), femme de lettres française ;
 Olivier Launay, l'un des pseudonymes d'Olivier Mordrelle (1901-1985), architecte, écrivain et homme politique français ;
 Fabien Launay (1877-1904), artiste peintre, dessinateur, graveur et caricaturiste français.

Prénom 
 Launay Saturné (né en 1964), évêque catholique haïtien.

Toponyme 

 Launay, municipalité de canton canadienne du Québec, située en Abitibi ;
 Launay, commune française de l'Eure ;
 Launay, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à Allemanche-Launay-et-Soyer ;
 Launay, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Ernemont-la-Villette ;
Launay, hameau de la commune française de Cravant (Loiret) ;
Launay, hameau de la commune française de Liffré (Ille-et-Vilaine) ;
Launay, hameau aujourd'hui intégré à Ploubazlanec (Côtes-d'Armor) ;
Launay, hameau aujourd'hui intégré à Thorigny-sur-Oreuse (Yonne) ;
Launay-Villiers, commune française de la Mayenne ;
Launay-sur-Calonne ancienne commune française du Calvados, partagée entre Pont-l'Évêque et Saint-Julien-sur-Calonne ;
Butte de Launay,  point culminant de l'Entre-deux-Mers et l'un des plus élevés de la Gironde ;
La Chapelle-Launay est une commune française de la Loire-Atlantique ;
Port-Launay, commune française du Finistère.

Odonyme 

 Boulevard de Launay, une artère de Nantes, sur l'ancienne terre de Launay.

Monument 
  ;
 Malouinière de Launay-Ravilly, malouinière de Saint-Père (Ille-et-Vilaine).

Autre 

 Commanderie de Launay, commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Saint-Martin-sur-Oreuse (Yonne).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument